Klapzubova jedenáctka může být :

 Klapzubova jedenáctka – kniha Eduarda Basse z roku 1922
 Klapzubova jedenáctka (film) – český film na motivy kniha Eduarda Basse z roku 1938
 Klapzubova jedenáctka (seriál) – televizní seriál na motivy knihy Eduarda Basse z roku 1968